Анри Массе (фр. Henri Massé; 2 марта 1886 — 9 ноября 1969) — французский востоковед: арабист, иранист, исламовед.

Карьера 
Профессор арабской и персидской литературы в Алжире в 1916—1927 годах, профессор персидского языка в Национальной школе современных восточных языков в Париже в 1927—1958 годах, также администратором которой он был в 1948—1958 годах.

С 1958 года — член Академии надписей и изящной словесности.

Авторство 
 Croyances et coutumes persanes, suivies de Contes et chansons populaires, Paris, Librairie orientale et américaine, 1938.
 Le Livre des merveilles du monde, Paris, Éditions du Chêne, 1944.
 Anthologie persane, XIe - XIXe siècles, dernière réédition (2004) dans la Petite Bibliothèque Payot, no 330, (ISBN 2-228-89923-2).
 L'Islam, Édition Armand Colin, Paris (Section d'histoire et sciences économiques), 5e édition revue, 1948.
 Essai sur le poète Saadi, Librairie orientaliste Paul Geuthner.
 Les épopées persanes : Firdousi et l'épopée nationale, Éditions Perrin.
 Croyances et coutumes persanes (2 vol.), G. P. Maisonneuve.
 Le Béharistan de Djami (traduit du persan), Librairie orientaliste Paul Geuthner.
 Contes en persan populaire (recueillis et traduits), Imprimerie nationale.
 L'exposé des religions d'Abou'l-Maâli (traduit du persan), Éditions Leroux.
 Mélanges d'orientalisme offerts à Henri Massé... à l'occasion de son 75e anniversaire, Téhéran, Impr. de l'université, coll. «Publications de l'Université de Téhéran», 1963.

Русские переводы 
 Ислам. Очерки истории. — М., 1961; 2007.

Примечания 

Учёные по алфавиту
Учёные Франции
Востоковеды Франции
Исламоведы Франции
Арабисты Франции
Иранисты Франции